Berkholz bezeichnet:

 Berkholz-Meyenburg, Ortsteil der Stadt Schwedt/Oder im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Berkholz (Boitzenburger Land), Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land im Landkreis Uckermark in Brandenburg

Berkholz ist der Familienname folgender Personen:
 Arend Berkholz (1808–1888), deutsch-baltischer Jurist und Bürgermeister
 Christian August Berkholz (1805–1889), deutsch-baltischer Geistlicher und Pädagoge
 Georg Berkholz (1817–1886), deutschbaltischer Bibliothekar und Publizist

Siehe auch:
 Bergholz (Begriffsklärung)
 Birkholz
 Bergholz-Rehbrücke